Slovo Janíček je zdrobnělina křestního jména Jan typická pro jižní a východní Moravu a Slovensko. V češtině je v současné době používáno převážně jako příjmení. 

Může znamenat:

jméno osob
Janíček (nebo Jeníček) Zmilelý z Písku – český iluminátor, nejpravděpodobnější autor iluminací Mistra Jana Husa v tzv. Jenském kodexu

příjmení osob
Boris Janíček (1935–2001) – pseudonym textaře Eduarda Pergnera
Gustav Janíček (1911–1995) – inženýr chemie
Josef Janíček (* 1947) – člen skupiny The Plastic People of the Universe
Jeroným Janíček (psycholog) – psycholog a spisovatel
Jeroným Janíček (* 1975) – publicista a moderátor
James Janíček  (* 1935) – kanadský malíř a grafik
Martin Janíček  (* 1961) – zvukový umělec, sochař a hudebník
Metoděj Janíček (1862–1940) byl český kantor a hudební skladatel
Přemysl Janíček – český malíř a grafik
Richard Janíček – československý motocyklový závodník
Rudolf Janíček (1904–1988) – překladatel Bhagavadgíty
Tomáš Janíček – český fotbalový obránce
Zdeněk Janíček – zástupce ředitele pražské policie, který zemřel za podivných okolností v roce 2005

v kultuře
 Janíček – název dětské válečné prózy Kamily Sojkové z roku 1947

Podobná příjmení
Janeček
Jeníček
Janáček
Janoušek
Vaníček

Česká příjmení